Forbes kan syfta på:

 Forbes – amerikansk tidskrift inom ekonomi och finans
 Forbes (musikgrupp) – svenskt dansband, grundat 1974
 Forbes (namn) – ett för- och efternamn och personer med namnet
 Forbes (auktor) – en auktorsförkortning för flera personer
 Forbes (släkt) – skotsk adelsätt
 Forbes (ätt) – svensk och finsk ätt

Geografi

Antarktis 

 Forbes (udde),

Australien 

 Forbes (region), New South Wales, 
 Forbes (ort), New South Wales,

Se även
 Forbes Island – flera
 Forbes Lake – flera
 Lac Forbes – flera
 Mount Forbes – flera

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Australienförgreningar